Музы́чко — украинская фамилия. 

Известные носители:

 
 Музычко, Игорь Николаевич (род. 1987) — российский футболист, играл за клуб «Чита». 
 Музычко, Роман Михайлович (, род. 1983) — российский хоккеист, нападающий.

См. также 
 Музыченко
 Музычук